Anna Maria Wittelsbach (ur. 24 lipca 1561, zm. 29 lipca 1589 w Eskilstunie) – księżna Szwecji, księżniczka palatynatu reńskiego.

Była córką elektora Palatynatu Ludwika VI i Elżbiety, księżniczki heskiej. Jej dziadkami byli elektor Palatynatu Fryderyk III Wittelsbach i Maria Hohenzollern oraz Filip I langraf Hesji i Krystyna Wettyn.

Podczas wizyty księcia Karola Sudermańskiego w Heidelbergu doszło do zaręczyn przyszłego króla Szwecji z księżniczką Anna Marią. Ślub odbył się 11 maja 1579 roku w Heidelbergu. Para miała sześcioro dzieci:

 Małgorzata Elżbieta (1580-1585)
 Sabina Elżbieta (1582-1585)
 Ludwik (1583)
 Katarzyna (1584-1638) – żona księcia Jana Kazimierza Wittelsbacha, matka króla Szwecji Karola X Gustawa 
 Gustaw (1587-1587)
 Maria (1588-1589)

Maria zmarła 29 lipca 1589 roku w zamku Eskistunie, została pochowana w katedrze w Strängnäs. Miasto Mariestad zostało nazwane na jej cześć.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Anteckningar om svenska qvinnor s. 260  [dostęp 18 lutego 2010]

Urodzeni w 1561
Zmarli w 1589
Wittelsbachowie